Туло́н-сюр-Алье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Южный Монлюсон. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03286.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1112 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 774 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 595 были экономически активными, 179 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 76,6 %). Из 595 активных работали 573 человека (299 мужчин и 274 женщины), безработных было 22 (10 мужчин и 12 женщин). Среди 179 неактивных 47 человек были учениками или студентами, 97 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сен-Март-э-Сен-Мартен (XI—XII века)
 Руины часовни Мибонне (XVII век)
 Замок Моншенен
 Замок Коломбье (XIX век), построен в средневековом стиле

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье